Le tramway de Perm est le réseau de tramways de la ville de Perm, en Russie. Le réseau est composé de dix lignes. Il a été officiellement mis en service le .

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte actuellement 10 lignes :
 2: Улица Стахановская − Осенцы
 3: Разгуляй − Лесокомбинат «Красный Октябрь»
 4: Станция Пермь II − Микрорайон Висим
 5: Станция Пермь II − Станция Бахаревка
 6: Микрорайон Висим − П/О «Велта»
 7: Станция Пермь II − Вагоноремонтный завод
 8: Микрорайон Висим − Станция Бахаревка
 10: Школа 107 − Инкар
 11: Школа 107 − Микрорайон Висим
 13: Улица Стахановская − Лесокомбинат «Красный Октябрь»

Voir aussi

Liens internes 
 Perm
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 
 UrbanRail.Net – Perm

Perm
Perm